Tisak (tvrtka)
 tiskarstvo